Amerikai Egyesült Államok
Wadena (Indiana)
Wadena (Iowa)
Wadena (Minnesota)
Wadena Township, Minnesota
 Kanada
Wadena (Saskatchewan)